Jiří Veselý era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Emil Ruusuvuori.

In finale João Sousa ha sconfitto Emil Ruusuvuori con il punteggio di 7-6(9), 4-6, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Aslan Karacev (secondo turno)
  Lorenzo Musetti  (quarti di finale)
  Gianluca Mager (secondo turno)
  Jiří Veselý (quarti di finale)

<li>  Daniel Altmaier (quarti di finale)
<li>  Emil Ruusuvuori (finale)
<li>  Ričardas Berankis (primo turno)
<li>  Stefano Travaglia (quarti di finale)

Wildcard 

  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)
  Arjun Kadhe (primo turno)

  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

Qualificati 

  Vít Kopřiva (secondo turno)
  Jay Clarke (primo turno)

<li>  Elias Ymer (semifinale)
  Gian Marco Moroni (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Maharashtra Open 2022